Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2007 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljeni igralci

Rezultati

Zaključni boji

Ženske dvojice
2007